El término Sc puede referirse a:

 El elemento químico Escandio.
 Sociedad Colectiva, S.C.
 La clase de complejidad SC.
 El dominio de nivel superior geográfico de Seychelles, .sc.
 La abreviatura del estado de Brasil, Santa Catarina, SC.
 SC, Senatusconsultum, "Por decreto del Senado", en la Antigua Roma.
 Supercell (Sc), empresa finlandesa creada en 2010.
 En medicina: subctáneo. Inyección subcutánea

Siglas